Incisura är ett släkte av snäckor. Incisura ingår i familjen Scissurellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Incisura